Miejscowości w USA:
 Cobb – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Lake
 Cobb – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa
Gminy w USA:
 Cobb (ang. Cobb Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Franklin
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Cobb (ang. Cobb County) – w stanie Georgia
Osoby:
 Henry N. Cobb – amerykański architekt
Filmy:
 Cobb – film z 1994 roku